Инивалаппил Мани Виджаян или И. М. Виджаян (, ; 25 апреля 1969, Триссур) — индийский футболист, нападающий, считающийся одним из лучших футболистов Индии конца XX века. После завершения карьеры футболиста стал актёром.

Виджаян попал в профессиональный футбол, будучи в юношеском возрасте продавцом напитков на городском стадионе в Триссуре. Он был замечен представителями местного клуба «Керала Полис» и со временем стал звездой национального масштаба и самым высокооплачиваемым футболистом страны.

Трижды — в 1992, 1997 и 1999 годах — Виджаян признавался лучшим футболистом года в Индии. В национальной сборной он много лет был твёрдым игроком основы. Он выиграл со сборной Чемпионат Южной Азии 1999 года, в ходе которого установил мировое достижение — забил самый быстрый гол в официальных матчах национальных сборных (на 12-й секунде в игре против Бутана). На Афро-Азиатских играх 2003 года он стал лучшим бомбардиром с 4 голами.

После окончания карьеры футболиста Виджаян открыл в родном городе юношескую футбольную академию.

Карьера актёра 
Впервые Виджаян попал на экраны кинотеатров в 1999 году, снявшись в фильме о своей жизни «Кало Харин». Фильм рассказывает о его, представителя касты неприкасаемых, пути к общеиндийской славе. Этот фильм получил премию Джона Абрахама.

После окончания карьеры футболиста Виджаян сыграл главную роль в фильме на малаялам  (2000) — человека, убившего своего друга и понёсшего наказание. Этот фильм также был удостоен Национальной кинопремии. В 2006 году он сыграл одну из ролей в тамильском фильме «Тимиру».

И. М. Виджаян участвует в политической жизни Индии, входит в состав партии «Конгресс националистов» (NCP).

Ссылки 
 
 
 Биография на сайте «Легенды Индии»

Футболисты Индии
Игроки сборной Индии по футболу
Актёры Индии
Лауреаты премии Арджуна
Спортивные функционеры Индии
Футбольные функционеры
Игроки ФК «Керала Полис»
Игроки ФК «Мохун Баган»
Игроки ФК «ДжКТ»
Игроки ФК «Кочин»
Игроки ФК «Ист Бенгал»
Игроки ФК «Черчилль Бразерс»